Pyamas-kardinalfisk (Sphaeramia nematoptera) är en fiskart som först beskrevs av Bleeker, 1856.  Pyamas-kardinalfisk ingår i släktet Sphaeramia och familjen Apogonidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar